Джирим — название населённых пунктов:

Россия 
 Джирим — посёлок в Краснотуранском районе Красноярского края.
 Джирим — село в Ширинском районе Хакасии.
 Джирим — озеро в Ширинском районе Хакасии.

Китай 
 Джирим, Джирэм — старое название города Тунляо в автономном районе Внутренняя Монголия, Китай.